Hugh Bigod (c. 1182-18 de febrero de 1225) fue un miembro de la poderosa familia normanda de los Bigod y, durante un breve período, el III conde de Norfolk.

Biografía 

Fue el primogénito de Roger Roger Bigod, II conde de Norfolk y su esposa Ida de Tosny.

En 1215 fue uno de los veinticinco avales de la Carta Magna de Juan I. En 1221 heredó las propiedades de su padre, incluyendo el castillo de Framlingham.

Murió el 18 de febrero de 1225. Poco después de su muerte, su viuda Maud se casó con William de Warenne, V conde de Surrey.

Matrimonio y descendencia 
A finales de 1206 o comienzos de 1207, Hugh se casó con Maud Marshal (1192-1248), hija de Guillermo el Mariscal, conde de Pembroke y mariscal de Inglaterra, y su mujer Isabel de Clare, condesa de Pembroke. Tuvieron cuatro, o posiblemente cinco, hijos: 

 Roger Bigod, IV conde de Norfolk (c. 1209-1270), muerto sin descendencia.
 Hugh Bigod (1211-1266), justiciar de Inglaterra, casado con Joan de Stuteville y con descendencia.
 Isabel Bigod (c. 1212-1250), casada dos veces: con Gilbert de Lacy —hijo de Walter de Lacy—, con quien tuvo descendencia; Después con John FitzGeoffrey, lord de Shere, con quien tuvo descendencia.
 Ralph Bigod (nacido c. 1215).

Contrariamente a la aserción de Frederick Lewis Weis en Raíces Ancestrales, no hay ninguna evidencia de un cuarto hijo llamado Simon Bigod. Un hombre de ese nombre aparece como testigo en una de los documentos del conde Hugh (Morris, HBII 2), pero como el decimoctavo nombre en una lista de veinte, sugiriendo poca cercanía a la rama principal de la familia. Es también nombrado entre los caballeros que se rindieron al rey Juan en el castillo de Framlingham en 1216. Era probablemente descendiente de Hugh o William Bigod, medio hermanos de Roger Bigod II.

Simon le Bigot está registrado como el tercer hijo de Hugh Bigod en un libro de Francis Blomefield y otro de Gary Boyd Roberts.

Descendencia

Hugh Bigod en ficción 
Hugh Bigod y su esposa Mahelt son los personajes principales de la obra de Elizabeth Chadwick To Defy a King. También aparecen como secundarios en novelas referentes a sus padres como The Time of Singing (Reino Unido: Sphere Books, 2008), publicado en los EE. UU. como For the King's Favor; en The Greatest Knight y en The Scarlet Lion.

Referencias

Bibliografía 
 M. Morris, The Bigod Earls of Norfolk in the Thirteenth Century (Woodbridge, 2005).

Enlaces externos 

Liberados de la excomunión
Nobles de Inglaterra del siglo XIII